Paul Burgess (atleet)
Paul Burgess (musicus)